Bogusławy – wieś w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Paradyż
 Bogusławy – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Paradyż